Lumbardenik je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 145 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 141 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji